Bijnor może dotyczyć: 
 Bijnor – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Bijnor – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh